

Patronyme

 Armando Llamas, (1950-2003), dramaturge espagnol ;
 Christophe Llamas, (1971- ), triathlète français;
 Horacio Llamas, (1973- ), joueur mexicain de basket-ball ;
 José Àngel Llamas, (1966- ), acteur de telenovela mexicain ;
 Lorena Llamas (1987-), coureuse cycliste espagnole ;
 Mario Llamas, (1928-2014), joueur mexicain de tennis.

Musique
 The High Llamas, groupe de rock basé à Londres.

Homonymie de patronyme